Šerák může znamenat:

místní název
 Šerák, vrch v Hrubém Jeseníku
 Šerák-Keprník, národní přírodní rezervace v pohoří Hrubý Jeseník

příjmení
  Karel Šerák (1923-2016), volyňský Čech, tankista a veterán druhé světové války  
 Michal Šerák (* 1973), český baskytarista

jiné
  Šerák (pivo), jedna ze značek piva používaná Pivovarem Holba